Belvedere-Turm (Belvedereturm, Turm Belvedere) steht für folgende Bauwerke:

in Deutschland:
 Wasserturm Belvedere (Aachen), Wasser- und Aussichtsturm in Aachen, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Belvedereturm (Bad Nenndorf), Aussichtsturm bei Bad Nenndorf, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Belvedere-Turm (Bingen), Turm in Bingen am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Belvedere-Turm (Halberstadt), Aussichtsturm bei Halberstadt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Belvedere auf dem Klausberg, Aussichtsgebäude in Potsdam, kreisfreie Stadt in Brandenburg
 Belvedere auf dem Pfingstberg, Aussichtsgebäude in Potsdam, kreisfreie Stadt in Brandenburg
 Belvedere-Turm (Wuppertal), ehemaliger Aussichtsturm in Wuppertal, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen

in der Schweiz:
 Torre Belvedere, italienische Bezeichnung für Turm Belvedere, Aussichtsturm in Maloja, Ortsteil von Bregaglia, Region Maloja, Kanton Graubünden

Siehe auch:
 Belvedere